Regno Unito
 Birstall – paese del Leicestershire
 Birstall – villaggio di Kirklees, West Yorkshire